

Арасланово — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Арасланово — присілок, Нязепетровський район, Челябінська область

Див. також 
 Арсланово
 Тятер-Арасланово